Newsmax Adria (skraćeno Newsmax) informativna je televizijska postaja koja je svoje emitiranje planirala pokrenuti do kraja 2020. godine koje je odgođeno je bez obavijesti o novom početku emitiranja. Trenutno emitira posebne emisije za druge kanale iz United Grupe.

Svoje centre imat će u Zagrebu, Beogradu i Sarajevu. Ovaj projekt nastaje u partnerstvu s američkim medijskim partnerom Newsmax.

Posluje u okviru tvrtke United Media, a koja je član grupacije United Group.

Program 
Gledatelji u Srbiji i Bosni i Hercegovini prvi su imati priliku upoznati se s programom Newsmax Adria kroz dvije emisije koje se emitiraju od 22. lipnja 2020. godine: Pregled dana koji se prikazuje na kanalu Nova S u Srbiji te Dnevnik koji se emitira na Nova BH u Bosni i Hercegovini. 

Pregled dana emitira se svakog dana u 20 sati. Emisija je pregled i izbor najvažnijih događaja smještenih u kontekst društveno-političkih događanja. Druga emisija, Dnevnik Newsmax Adria je centralna informativna emisija na televiziji Nova BH i građanima donosi najvažnije događaje dana.

TV osobe

Bosna i Hercegovina 

 Jasmina Demirović − direktorica programa Newsmax Adria u Bosni i Hercegovini
 Armina Čengić − voditeljica programa Newsmax Adria
 Vlado Marić − voditelj programa Newsmax Adria
 Amina Hodžić − voditeljica programa Newsmax Adria
 Aleksandar Hršum − voditelj programa Newsmax Adria

Srbija 

 Slobodan Georgiev − direktor vijesti i programa Newsmax Adria u Srbiji
 Jelena Obućina − voditeljica emisije Pregled dana
 Goran Dimitrijević − voditelj emisije Pregled dana

Unutarnje poveznice 

 United Group
 Nova S
 Nova BH
 N1

Vanjske poveznice 

 Mrežna stranica

Izvori 

Bosanskohercegovačke televizijske postaje
Hrvatske televizijske postaje
Srbijanske televizijske postaje
United Group